Tabanan (regentschap), regentschap op Bali
 Tabanan (onderdistrict), hoofdplaats en onderdistrict van het regentschap
 Tabanan (schip, 1908)